

Процесори Athlon XP для настільних комп'ютерів

«Palomino» (180 нм,Model 6) 
 CPU-ID: 6-6-0, 6-6-1, 6-6-2
 Всі моделі підтримують такі набори інструкцій: MMX, SSE, Розширений 3DNow!

«Thoroughbred A/B» (130 нм, Model 8)
CPU-ID: 6-8-0 (A), 6-8-1 (B)
 Всі моделі підтримують такі набори інструкцій: MMX, SSE, Розширений 3DNow!

«Thorton» (130 нм, Model 10)
CPU-ID: 6-A-0
 Всі моделі підтримують такі набори інструкцій: MMX, SSE, Розширений 3DNow!

«Barton»  (130 нм, Model 10)
CPU-ID: 6-A-0
 Всі моделі підтримують такі набори інструкцій: MMX, Розширений MMX, SSE, 3DNow!, Розширений 3DNow!

Процесори Athlon MP для серверів

«Palomino» (180 нм, Model 6)
 Всі моделі підтримують такі набори інструкцій: MMX, SSE, Розширений 3DNow!

«Thoroughbred» (130 нм, Model 8)

«Barton» (130 нм, Model 10)
 Всі моделі підтримують такі набори інструкцій: MMX, SSE, Розширений 3DNow!

Мобільні процесори

Mobile Athlon 4

«Corvette» 
 Всі моделі підтримують такі набори інструкцій: MMX, SSE, Розширений 3DNow!, PowerNow!

Mobile Athlon XP

«Thoroughbred» 
 Всі моделі підтримують такі набори інструкцій: MMX, SSE, Розширений 3DNow!, PowerNow!

Athlon XP-M

«Thoroughbred» 
 Всі моделі підтримують такі набори інструкцій: MMX, SSE, Розширений 3DNow!, PowerNow!

«Barton» 
 Всі моделі підтримують такі набори інструкцій: MMX, SSE, Розширений 3DNow!, PowerNow!

«Dublin» (основані на  мікроархітектурі K8)
 Всі моделі підтримують такі набори інструкцій: MMX, SSE, SSE2, Розширений 3DNow!, NX bit, EVP (Enhanced Virus Protection), PowerNow!
 Фактично перейменовані процесори AMD Mobile Sempron (SMN2600BIX2AY, SMN2800BIX3AY, SMN3000BIX2AY)

Див. також 
 Athlon XP
 Athlon 64
 Sempron
 Список мікропроцесорів AMD Athlon
 Список мікропроцесорів AMD Athlon 64
 Список мікропроцесорів AMD Athlon II
 Список мікропроцесорів AMD Athlon X2

Примітки 

Процесори AMD